Bübingen ist der Name folgender Orte:
 Bübingen (Perl), Ortsteil des Gemeindebezirks Nennig der Gemeinde Perl, Saarland
 Bübingen (Saarbrücken), Ortsteil der Stadt Saarbrücken, Saarland

Siehe auch:
 Schlossruine Bübingen
 Schloß Bübingen, Weinbaugroßlage im Anbaugebiet Mosel